CCIP steht für:
 Chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Île-de-France, französische Industrie- und Handelskammer
 Cisco Certified Internetwork Professional, siehe Liste von IT-Zertifikaten #Cisco
 Centre for Critical Infrastructure Protection, Einrichtung des Government Communications Security Bureau, neuseeländischer Nachrichtendienst

Abkürzung